Hoernle ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Hoernle (1883–1952), deutscher Politiker (SPD, KPD), MdR, Pädagoge und Schriftsteller
 Kaj Hoernle (* 1960), US-amerikanischer Geologe, Petrologe, Geochemiker und Hochschullehrer
 Rudolf Hoernle (1841–1918), deutsch-britischer Orientalist